В состав Луганской области Украины входят 37 городов, все они фактически не находятся под контролем Украины. 25 из них (выделены жёлтым цветом) оказались под контролем самопровозглашенной Луганской Народной Республики в ходе  войны в Донбассе. Остальные 12 (выделены красным цветом) были заняты войсками России и ЛНР в период с 24 февраля по 3 июля 2022 года в ходе вторжения России в Украину.

Курсивом указаны названия, в которые в рамках кампании по декоммунизации на Украине были переименованы 9 городов Луганской области. Это решение не было признано ЛНР, контролировавшей все эти города. На украинском языке указаны названия согласно юрисдикции Украины.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Луганской области

Примечания 

Луганская область